La Sincérité (Sincerity, en anglais) est une comédie romantique de Charles Guérin Surville, sorti en 2020.

Synopsis 
Une actrice en herbe, une jeune chanteuse, une neuroscientifique, une mannequin scandinave, un philosophe, une star du jazz et un réalisateur fauché partent en Ardèche tourner un film. Le parcours sera semé d'embûche. Le film ne se fera pas, mais leurs intrigues amoureuses leur feront vivre une expérience de la sincérité.

Fiche technique 
 Réalisation : Charles Guérin Surville
 Image : Mikaël Lubtchansky
 Montage : Alice Moine
 Son : Loïc Gourbe et Corentin Delente
 Étalonnage : Rodney Musso
 Musique Originale: Jacky Terrasson
 Voix : Manon Palmer
 Paroles : Charles Pépin
 Conseiller artistique : François Théberge et Alban Guérin Surville
 Production : Charles Guérin Surville, Loïc Gourbe, Rodney Musso
 Co-production : Elgolive, Color Grade
 Société de production : Good Way Films
 Distribution France : Nour Films

Distribution 
 Jeanne Damas : Louise
 Charles Pépin : Guillaume
 Jacky Terrasson : Jimmy
 Manon Palmer : Alma
 Charleyne Biondi : Diane
 Annika Stenvall : Mia
 Charles Guérin Surville : Jean

Production

Tournage 
Le tournage s'est déroulé en Ardèche.

Distinctions 
 2018 : prix du Meilleur Film International au Concrete Dream Film Festival
 2020 : prix du Meilleur Réalisateur au Terra di Siena Film Festival
 2020 : prix du Meilleur Film au Castelli Romani Film Festival Internazionale

Notes et références

Liens externes 
 

Film français sorti en 2020
Comédie romantique française